Dorow steht für:

 Dorow, Ortsteil der Gemeinde Grammendorf im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorowo, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen

Dorow ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Dorow (* 1964), deutscher Nachrichtenmoderator und Politiker (CSU)
 Jan-Lucas Dorow (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Konrad Dorow (1913–?), deutscher Maurer und Volkskammerabgeordneter 
 Wilhelm Dorow (1790–1845), Archäologe, Historiker und Verfasser biografischer Schriften, seit 1820 Direktor der Altertumskunde im Rheinland und in Westfalen
 Wolfgang Dorow (1943–2016), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:

 Doro